Форе — многозначный термин.

Фамилия 
 Форе, Габриель (1845—1924) — французский композитор.
 Форе, Ноэль (1932—1994) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Форе, Эли Фредерик (1804—1872) — французский военачальник.

Топоним 
 Форе (, ) — коммуна в Бельгии.

Другие значения 
 Форе — народ в Папуа — Новой Гвинее.